Мануель Фрідріх (, * 13 вересня 1979, Бад Кройцнах, ФРН) — німецький футболіст, захисник «Баєра» (Леверкузен) та збірної Німеччини.

Футбольна біографія 
Мануель Фрідріх народився в невеличкому містечку Бад Кройцнах в землі Рейнланд-Пфальц. Там він проходив свої перші футбольні уроки, згодом цього, чудово технічно підготовленого, хлопчака запросили до юнацької команди, відомого на всю округу клубу, «SG Guldental 07» — там його запримітили скаути команди з Майнцу. Після 5 років в команді свого району він перебрався до відомого колективу «Майнц 05» — де й пройшли його футбольні академії.

Період в Майнці

Статистика

Посилання 
 Профіль Мануеля Фрідріха на weltfussball.de  
 Профіль Мануеля Фрідріха на transfermarkt.de  
 Профіль Мануеля Фрідріха на сайті Леверкузена 
 Профіль Мануеля Фрідріха на www.fussballdaten.de  

Німецькі футболісти
Гравці збірної Німеччини з футболу
Футболісти «Майнца»
Футболісти «Вердера»
Футболісти «Баєра 04»
Уродженці Бад-Кройцнаха